

Prénom 

 Barakat al-Harthi, un athlète omanais

Patronyme 

 Molhem Barakat, un correspondant de guerre syrien
 Najwa Barakat, une romancière et journaliste libanaise
 Mohamed Barakat, un footballeur égyptien et tunisien
 Henry Barakat, un cinéaste égyptien
 Hoda Barakat, une écrivaine libanaise
 Salim Barakat, un écrivain syrien
 Adnan Barakat, un footballeur américain
 Ibtisam Barakat, un écrivain palestino-américain
 Abu l-Barakat, un écrivain
 Hamada Barakat, un footballeur marocain
 Jack Barakat (* 1988)
Ihsan Barakat, première femme nommée à la Cour suprême de Jordanie en 2017

Barakatt 
 Steve Barakatt (* 1973, Québec), un pianiste, chanteur et compositeur canadien d'origine libanaise

Littérature 
 Zayni Barakat, un roman de Gamal Ghitany

Politique 
Mouvement Barakat

Voir aussi 
 Barkat

Patronyme arabe